Erleinsgraben ist ein Gewässername in Bayern:

 Erleinsgraben (Mittelgrundgraben), rechter Zufluss des Mittelgrundgrabens (zum Gickelhäuser Bach, zur Tauber) nahe Gickelhausen, Gemeinde Adelshofen, Landkreis Ansbach
 Erleinsgraben (Linkenbach), rechter Oberlauf bis zur Gemeindegrenze von Markt Obernzenn vor der Penleinsmühle von Gemeinde Illesheim des zunächst Erlenbach genannten  Linkenbachs, rechter Zufluss des Aisch-Flutkanals (zur Aisch), beide Orte im Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim

Siehe auch:
 Erleinsbach